Igaz Sámuel (18. század – 1829) református lelkész
 Igaz Sámuel (1786 – 1826) hírlapíró, előbbi fia